Орбеля́н  () — вірменське шляхетне прізвище.

Відомі носії 
 Костянтин Орбелян (нар. 1956) — американський диригент.
 Костянтин Агапаронович Орбелян (1928—2014) — вірменський джазовий піаніст та диригент.
 Степанос Орбелян (1250—1303) — вірменський історик, богослов.